Jodłowiec – wieś w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Wieluń
 Jodłowiec – część wsi Mąkosy Nowe w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Jastrzębia